Vulcano – wyspa wulkaniczna na Morzu Tyrreńskim
 Vulcano – album muzyczny zespołu Sorry Boys
 Vulcano – austro-węgierski okręt służący w latach 1844–1872
 Vulcano –  wąskotorowy spalinowy zespół trakcyjny produkowany przez firmę Newag

Zobacz też 
 Wulkan
 Volcano